Паредон 1. Сексион има више значења:

 Паредон 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Паредон 1. Сексион, Ел Порвенир (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Паредон 1. Сексион, Ла Исла (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику